Спортінг Клуб Петролеуш ді Кабінда або просто Спортінг (Кабінда) () — ангольський футбольний клуб, який знаходиться в Кабінді. Проводять домашні матчі на стадіоні «Ештадіу Насьйональ ду Тафі» в Кабінді або на стадіоні «Ештадіу Насьйональ ду Шіазі».

Історія клубу 
Футбольний клуб було засновано в 1975 році як фарм-клуб, під номером 31, португальського клубу Спортінг (Лісабон). Після проголошення незалежності Анголи, клуб розірвав свої стосунки з «батьківською» командою, але на початку XXI століття ці стоунки знову були відновлені.

У 2001 році команда досягла найбільшого успіху в своїй історії, вийшла до фіналу Кубку Анголи, в якому з рахунком 2:3 поступилася Дешпортіву Сонангол. Після періодів вильотів з Гіраболи 2006, 2010 і 2012 та в наступних же роках повторних виходів з другого дивізіону, клуб зараз переживає своє відродження з 2013 року, після повернення в Гіраболу.

Титули 
  Гіра Ангола (серія А):
  Чемпіон (4): 2001, 2009, 2011, 2013
  Срібний призер (2): 2007, 2008

  Чемпіонат провінції Кабінда з футболу:
  Чемпіон (4): 2001, 2002, 2007, 2011

  Кубок Анголи
  Фіналіст (1): 2001

Статистика виступів клубу в чемпіонатах Анголи з футболу 

Примітка:1м = Вихід до Ґіраболи, ГБ = Ґірабола, ГА = Ґіра Ангола    Рейтинг  означає, що клуб підвищився у класі   Рейтинг  означає, що клуб спочатку підвищився, а потім, того ж сезону, понизився в класі

Відомі тренери

Примітки

Джерела 
 Сторінка клубу в соціальній мережі Facebook
 Профіль клубу  на сайті www.zerozero.pt
 Профіль клубу  на сайті www.transfermarkt.de
 Профіль клубу  на сайті www.girabola.com
 Профіль клубу  на сайті www.futebol365.pt
 Профіль клубу  на сайті www.weltfussballarchiv.com
 Профіль клубу  на сайті www.futbol24.com
 Список філіалів лісабонського Спортінгу 
 Інформація про клуб  на сайті www.forumscp.com

Футбольні клуби Анголи
Футбольні клуби, засновані 1975
Кабінда